Hvam steht für:

Orte:
 Hvam (Nes), Ort in der Kommune Nes (Akershus), Provinz Viken, Norwegen; siehe Tomteråsen
Hvam (Lillestrøm), Ort in der Kommune Lillestrøm, Provinz Viken, Norwegen
 Hvam (Viborg Kommune), Ort in der Viborg Kommune, Region Midtjylland, Dänemark

Personen:
 Frank Hvam (* 1970), dänischer Schauspieler und Comedian
 Hjalmar Hvam (1902–1996), norwegisch-amerikanischer Skisportler und Erfinder